Портнов В'ячеслав Миколайович (*1942) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Портнов Григорій Соломонович (1906—1974) — український радянський мистецтвознавець.
 Портнов Ларіон Федорович (1749—1837) — російський купець, міський голова Одеси в 1797—1800 роках.

 Портнов — село, Октябрський район, Оренбурзька область, Росія